Троян () — община в Болгарии. Входит в состав Ловечской области. Население составляет 37 842 человека (на 21.07.05 г.).

Площадь территории 893 км², средняя высота 400 м над уровнем моря.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Балабанско
 Балканец
 Бели-Осым
 Белиш
 Борима
 Врабево
 Голяма-Желязна
 Горно-Трапе
 Гумоштник
 Дебнево
 Добродан
 Дылбок-Дол
 Калейца
 Ломец
 Орешак
 Патрешко
 Старо-Село
 Терзийско
 Троян
 Черни-Осым
 Чифлик
 Шипково

Ссылки 
 Сайт общины 

Общины Ловечской области